Юрковський — українське прізвище.

Відомі носії:
 Юрковський Анатолій Вільгельмович (*1929) — Народний депутат України 2-го скликання
 Юрковський Віктор Іванович (*1954 — † 1995) — радянський футболіст, воротар.
 Юрковський Віталій Станіславович (*1935 — † 1994) — Народний депутат України 2-го скликання
 Юрковський Ігор Григорович — артист, автор і виконавцець пісень (Вінницька область), заслужений артист України
 Юрковський Мар'ян (*1929 — † 2005) — польський мовознавець.
 Юрковський Микола Іванович (1919—1973) — радянський військовик часів Другої світової війни, старшина. Герой Радянського Союзу.
 Юрковський Олександр Олександрович — офіцер Збройних сил України, Герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького.

Див. також 
 Юрковський лиман

Примітки 

Українські прізвища